Дитманс (Вайдхофен) () — ярмарочная коммуна () в Австрии, в федеральной земле Нижняя Австрия. 

Входит в состав округа Вайдхофен.  Население составляет 1184 человека (на 31 декабря 2005 года). Занимает площадь 6,86 км². Официальный код  —  32202.

Политическая ситуация 
Бургомистр коммуны — Карл Бруннер (СДПА) по результатам выборов 2005 года.

Совет представителей коммуны () состоит из 19 мест.

 СДПА занимает 14 мест.
 АПС занимает 3 места.
 АНП занимает 2 места.

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница 

Города Нижней Австрии